Belshaw ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Belshaw (Indiana), im Lake County

Belshaw ist der Familienname folgender Personen:
 Annika Belshaw (* 2002), US-amerikanische Skispringerin
 Erik Belshaw (* 2004), US-amerikanischer Skispringer
 Scott Belshaw (* 1985), nordirischer Boxer